José Alberto Lima Medrado (Salvador) é um professor, conferencista e médium brasileiro, supostamente possuidor do dom da psicopictografia.

Biografia
Nasceu de família humilde, tendo a sua faculdade se manifestado desde criança. Diplomou-se em Letras Vernáculas pela Universidade Católica do Salvador, onde também cursou Filosofia.

Fundou o Centro Espírita Cavaleiros da Luz, no bairro do Uruguai, na cidade baixa de Salvador, onde passou a atender pessoas carentes, nomeadamente na área do chamado tratamento espiritual.

As suas faculdades mediúnicas foram submetidas a testes por pesquisadores em laboratórios na Europa, onde proferiu palestras em diversos países.

Depois a consolidação do Centro Espírita Cavaleiros da Luz, fundou, com sua equipe, o Lar Manoel de Nobrega, também em Salvador, para atender crianças orfãs.

Idealizou e fundou a Cidade da Luz, em Salvador.

Obra mediúnica
 Cavaleiros da Luz, Missão Socorro
 Construção Interior
 O Socorro dos Espíritos

Ligações externas

Médiuns do Brasil
Naturais de Salvador
Alunos da Universidade Católica do Salvador